Trouble Makers – film del 1917 diretto di Kenean Buel
Trouble Makers – film del 1948 diretto da Reginald Le Borg